Liste der Monuments historiques in Château steht für:

 Liste der Monuments historiques in Château-Garnier
 Liste der Monuments historiques in Château-Landon
 Liste der Monuments historiques in Château-Porcien
 Liste der Monuments historiques in Château-Salins
 Liste der Monuments historiques in Château-Thébaud
 Liste der Monuments historiques in Château-Voué
 Liste der Monuments historiques in Château-sur-Allier